Le terme « Monaka » peut faire référence à :

Cuisine 

 le monaka, confiserie japonaise ;
 le , confiserie japonaise ;
 l', confiserie japonaise ;
 le , confiserie japonaise ;
 le , confiserie japonaise ;
 le , confiserie japonaise.

Autres 

 , émission de radio japonaise de 2012-2019 ;
 Monaka, personnage de Dragon Ball Super ;
 , mangaka japonais ;
 , mangaka japonais ;
 , entreprise japonaise.

Voir aussi